Femme fatale – związek frazeologiczny oznaczający kobietę przynoszącą mężczyźnie porażkę i zgubę.
 Femme Fatale – album Britney Spears
 Femme Fatale – album polskiej wokalistki popowej Justyny Steczkowskiej
 Femme Fatale – amerykańska grupa muzyczna
 Femme Fatale – amerykański thriller z 2002 roku w reżyserii Briana De Palmy
 Femme Fatale – utwór polskiej grupy muzycznej IRA
 „Femme Fatale” – singel amerykańskiego zespołu The Velvet Underground